Osam može značiti:

 Osam, prirodni broj
 Osam, rijeka u Bugarskoj

Razdvojba